Mackel ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Mackel (1912–1986), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Ralf Mackel (* 1965), deutscher Rennfahrer